Települések
  La Luz, település Kubában
  La Luz, település Új-Mexikó államban, az Egyesült Államokban
Zene
 La Luz, amerikai együttes (Los Angeles)
 La Luz, Juanes-dal
 La Luz,Thalía és Myke Towers-dal
Egyéb
 La Luz FC, uruguayi labdarúgócsapat